Ernst Riess oder Ernst Rieß ist der Name folgender Personen:

* Ernst Riess (Philologe) (1865–1947), deutsch-amerikanischer Klassischer Philologe
 Ernst Rieß (auch Ernst Riess; 1884–1962), deutscher Maler und Zeichner